Acanthocardia är ett släkte av musslor som beskrevs av John Edward Gray 1851. Acanthocardia ingår i familjen hjärtmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hjärtmusslor
Acanthocardia